El Cronista, llamado El Cronista Comercial hasta 1989, es un periódico argentino publicado en Buenos Aires. Fue fundado en 1908 por Antonio Martín Giménez.

Historia 
Su primer ejemplar fue publicado el 1 de noviembre de 1908. Durante la mayor parte de su historia, se vendió solo por suscripción. 

En 1973, bajo la dirección de Rafael Perrotta, cuya familia era la propietaria de la publicación, el periódico dejó de ser impreso en tamaño sábana y tomó el formato tabloide. Perrotta fue detenido-desaparecido el 13 de junio de 1977 durante la dictadura llamada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Su cuerpo nunca fue hallado. Luego del secuestro de Perrotta, el periódico fue vendido a los dueños de la Revista Mercado: Julián Delgado, Raúl Sarmiento, Alberto Borrini y Mario Sekiguchi.

Otros periodistas detenidos-desaparecidos que se desempeñaron en El Cronista fueron: Claudio César Adur, María Bedoian, Miguel Ángel Bustos y Héctor Ernesto Demarchi.

Los principales hitos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI son:

En 1986, cuando Eduardo Eurnekián, decidió transformarlo en un periódico de consumo masivo.

En 1987, cuando dejó de ser por suscripción, comenzando a venderse al público en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Con el paso del tiempo se vendería en todo el país.

En 1994, cuando se convirtió en el primer diario argentino en la web.

En 2000, cuando el grupo español Recoletos adquirió el diario, que volvió a su viejo nombre: El Cronista Comercial. 

En 2001, cuando el diario comenzó a imprimirse en papel rosado, inspirado en los diarios económicos del mundo.

En 2006, cuando el empresario colombo-argentino Francisco de Narváez, se convirtió en el principal accionista del diario.

En 2017, cuando la suscripción representaba el 60% de una tirada de 60000 ejemplares por día de publicación.

En 2021, cuando fue adquirido por el Grupo América, a un valor de 6 millones de dólares.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web de El Cronista
 Historia de un pionero (El Cronista Comercial), Clarín, 21 de octubre de 2000

Periódicos en español
Periódicos de la ciudad de Buenos Aires
Periódicos de negocios
Publicaciones fundadas en 1908
Grupo América